Banan ist eine Bezeichnung für
den Stadtbezirk Banan der Stadt Chongqing in der Volksrepublik China, siehe Banan (Chongqing)
den Bezirk Banan in der Provinz Battambang in Kambodscha, siehe Banan (Battambang)

Banan ist der Familienname folgender Personen:
Gholam Hossein Banan (1911–1986), einem iranischen Musiker und Sänger

Siehe auch::
 Banane